HRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Heron Island Hlpt (Australia)